План де Сан Луис има више значења:

 План де Сан Луис (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 План де Сан Луис (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 План де Сан Луис (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 План де Сан Луис (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 План де Сан Луис (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 План де Сан Луис (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Сан Луис (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику